

Patronyme 
Variante de , 
 August Schrader (1820 - ?), entrepreneur germano-américain, inventeur de la valve Schrader ;
 Bertha Schrader (1845 1920), peintre, lithographe et graveuse sur bois allemande ;
 Eberhard Schrader (1836-1908), exégète et orientaliste allemand ;
 Franz Schrader (1844-1924), géographe, alpiniste, cartographe et peintre paysager français ;
 Friedrich Schrader (1865-1922), journaliste allemand, écrivain et rédacteur en chef ;
 Gerhard Schrader (1903-1990), chimiste allemand ;
 Heinrich Adolf Schrader (1767-1836), médecin, botaniste et mycologue allemand ;
 Hildegard Schrader (1910-1966), nageuse allemande ;
 Julius Schrader (1815-1900), peintre allemand ;
 Ken Schrader (né en 1955), pilote américain ;
 Kurt Schrader (né en 1951), homme politique américain ;
 Maria Schrader (née en 1965), actrice et scénariste allemande ;
 Michael Schrader (né en 1987), athlète allemand ;
 Paul Schrader (né en 1946), réalisateur et scénariste américain ;
 Steven Schrader (né en 1935), écrivain américain de science-fiction ;
 Uwe Schrader (né en 1954), réalisateur, producteur de cinéma et scénariste allemand ;
 Werner Schrader (1895-1944), officier allemand, membre du complot du .

Autres 
Schrader peut également faire référence :
 Hank Schrader, personnage des série Breaking Bad et Better Call Saul.
 au pic Schrader, un massif frontalier des Pyrénées centrales mais pour sa plus grande part en Espagne ;
 aux monts Schrader, un massif montagneux dans les monts Bismarck en Papouasie-Nouvelle-Guinée ;
 à la valve Schrader, un type de valve de chambre à air.

Patronyme germanique